Osoby o tym nazwisku:
 Karl-Werner Dönges – niemiecki lekkoatleta
 Theophilus Ebenhaezer Dönges – południowoafrykański polityk